

Patronyme 

 Gleison Bremer (1997-), footballeur brésilien ;
 Karl Bremer (1885-1953), médecin et homme politique sud-africain ;
 Otto Vassilievitch Bremer (1812-1873), entomologiste russe ;
 Otto Bremer (1862–1936), linguiste allemand ;
 Frederika ou Fredrika Bremer (1801-1865) : romancière suédoise, fondatrice d'un mouvement féministe ;
 J. R. Bremer (1980-), joueur de basket-ball américain.
 Paul Bremer (1941-), diplomate américain ;
 Pauline Bremer (1996-), footballeuse internationale allemande ;
 René Bremer (1871-1918), militaire belge ;

Toponyme 

 Place Colonel Bremer, place bruxelloise de la commune de Schaerbeek ;
 Bremer, affluent du fleuve australien Brisbane.

Autres 
 « Bremer », hamburger au poisson, spécialité de la ville de Brême.